I. Miklós montenegrói király
 I. Miklós orosz cár
 I. (Nagy) Miklós pápa